Покровка () — село в Новоархангельском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 316 человек. Почтовый индекс — 26154. Телефонный код — 5255. Код КОАТУУ — 3523684801.

Местный совет 
26154, Кировоградская обл., Новоархангельский р-н, с. Покровка

Ссылки 
 Покровка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Новоархангельского района